(4057) Демофон (, ) — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L, в 60° впереди планеты. Астероид был открыт 15 октября 1985 года американским астрономом Эдвардом Боуэллом в обсерватории Андерсон-Меса и назван в честь Демофонта, царя Афин.

Фотометрические наблюдения, проведённые в 1994 году, позволили получить кривые блеска этого тела, из которых следовало, что период вращения астероида вокруг своей оси равняется 29,31 ± 0,07 часам, с изменением блеска по мере вращения 0,23 ± 0,01 m.

См. также 
 Список астероидов (4001—4100)
 Классификации малых планет
 Список троянских астероидов («греки»)
 Список троянских астероидов («троянцы»)

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии
Астероиды, открытые Эдвардом Боуэллом